Ном Хиос е ном в Република Гърция. Той се намира в областта Северен Егей и обхваща островите Хиос, Псара, Антипсара (ненаселяван) и Ойнусес.

Деми 

Номи в Гърция